Marshall Earl Brown (1918-2008), cestista statunitense
 Marshall D. Brown (n. 1985), cestista statunitense
 Marshall Brown (1920-1983), musicista jazz statunitense